Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984 se dispute à Filderstadt du 15 au .

Catarina Lindqvist remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 1984 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1984
Stuttgart
Sport en Allemagne en 1984
Tennis en octobre 1984